Мстислав Борисович Иванов (3 января 1924 — 25 апреля 2014) — командир взвода 365-й отдельной разведывательной роты 303-й стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии 2-го Украинского фронта, сержант — на момент представлений к награждению орденом Славы 1-й степени.

Биография 
Родился в Костроме, в семье служащего. Отец работал учителем в школе ФЗО, в 1930 год бы арестован и осужден. После освобождения с семьей уехал в Узбекистан, в город Катта-Курган Самаркандской области. Здесь Мстислав окончил 10 классов.

В сентябре 1942 года был призван в Красную Армию и направлен в Ташкентское пулеметно-минометное училище. Учёбу не закончил, весь курс в срочном порядке был направлен на фронт. Здесь Мстислав Иванов был зачислен в 252-ю стрелковую дивизию, полковую разведку.

С августа 1943 года участвовал в боевых действиях. Воевал на Воронежском, Степном и 2-м Украинском фронтах. В первом бою был ранен, через несколько недель вернулся на фронт, получил второе ранение при форсировании Днепра. После медсанбата направлен во взвод пешей разведки 365-й отдельной разведывательной роты 303-й стрелковой дивизии, с которой прошел до Победы. Вскоре он стал опытным «поисковиком», стал командиром отделения, затем помощником командира взвода. После Корсунь-Шевченковской операции участвовал в освобождении Правобережной Украины, Молдавии, громил врага на территории Венгрии.

20 апреля 1944 года помощник командира взвода сержант Иванов у населенного пункта Грасень с группой бойцов проник в тыл противника, разведал его огневые позиции, уничтожил несколько пехотинцев. 24 октября близ населенного пункта Сайоль разведал пути отхода противника, подорвал гранатами пулемет с расчетом и мотоцикл. Приказом по частям 303-й стрелковой дивизии от 21 ноября 1944 года сержант Иванов Мстислав Борисович награждён орденом Славы 3-й степени.

18 января 1945 года, находясь в разведке в районе населенных пунктов Леанд, Чата, забросал гранатами пулемет, затем из автомата ликвидировал 3-х противников. Захватив документы и пулемет вернулся в своё расположение. Был представлен к награждению орденом Красной Звезды. Приказом по войскам 8-й гвардейской армии от 27 февраля 1945 года сержант Иванов Мстислав Борисович награждён орденом Славы 2-й степени.

4 апреля 1945 года командир взвода сержант Иванов с группой разведчиков севернее города Братислава внезапно напал на автомобиль с гитлеровцами, в результате чего несколько солдат было уничтожено, а остальные захвачены в плен.

В 1945 году старшина Иванов был демобилизован. Вернулся в Узбекистан.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за исключительное мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные в боях с вражескими захватчиками сержант Иванов Мстислав Борисович награждён орденом Славы 1-й степени. Стал полным кавалером ордена Славы.

В 1950 году окончил геологический факультет Самаркандского университета. Жил и работал в Киргизии. В управлении геологии прошел путь от рядового поисковика-геолога до начальника геологической партии.

Жил в столице Кыргызстана городе Бишкеке. Вёл активный образ жизни, участвовал в патриотической работе. Единственный в республике полный кавалер ордена Славы Мстислав Борисович Иванов в составе делегации Кыргызстана принимал участие в торжествах по случаю 60-летия Победы в городе-герое Москве. Умер 25 апреля 2014 года.

Награды 
 Ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степеней
 Два Ордена Красной Звезды
 Орден Славы 1-й, 2-й и 3-й степеней
 Медали
 Орден «Манас» 3-й степени (2000 г.)

Память 

 В 2019 в рамках проекта «Герои бессмертного полка» киностудией Indigo Stuido снят короткометражный фильм, посвящённый подвигу Мстислава Иванова.

Литература 
 Голубев Е. П. Солдатская слава. Ярославль, 1987

Ссылки 

Разведчики Великой Отечественной войны
Полные кавалеры ордена Славы
Командиры взводов в Великой Отечественной войне